Rohan-Chabot - jedna z linii rodu Rohan, powstała poprzez małżeństwo Małgorzaty de Rohan i Henryka de Chabot

Drzewa genealogiczne